Vingt-Huit-Septembre ou XXVIII-Septembre ou 28-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

28 septembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Site ou édifice 

 Stade du 28-Septembre, principale enceinte sportive de Guinée, situé à Conakry, construit au début des années soixante avec une capacité estimée à  ; nommé en mémoire du référendum de 1958 sur la Constitution de la Ve République française et de la Communauté française rejeté par la Guinée.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,
 
 Le  : Un bombardement allié de la RAF pour l'opération Undergo détruit un quartier de la ville de Marck dans le Pas de Calais.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 28 de Septiembre » ou « Veintiocho de Septiembre »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
28